Струково — станция в Дорогобужском районе Смоленской области России. Входит в состав Михайловского сельского поселения.
Население — 9 жителей (2007 год).
 
Расположена в центральной части области в 4 км к северу от Дорогобужа, в 1 км восточнее автодороги  Сафоново — Рославль. В 16 км севернее от деревни находится железнодорожная станция Дурово на линии Москва-Минск.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в октябре 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Дорогобужского района